

Pessoas
Nathan Kress
Wilhelm Kress
Friedrich Kreß von Kressenstein

Localidades
Kress (Texas)

Desambiguação